

Білопілля — гміна в Холмському повіті Люблінського воєводства
 Бялополе — село в гміні Боґатиня Зґожелецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Бялополе — село в гміні Білопілля Холмського повіту Люблінського воєводства